Verdrag van Windsor (1175) tussen de Engelse koning Hendrik II en de Ierse koning Roderick O’Connor
 Verdrag van Windsor (1353) tussen Engeland en Portugal met betrekking tot de visvangst aan de Engelse kust
 Verdrag van Windsor (1386) tussen Engeland en Portugal over een alliantie
 Verdrag van Windsor (1522) tussen Engeland en het Heilige Roomse Rijk
 Verdrag van Windsor (1899) tussen het Verenigd Koninkrijk en Portugal met betrekking tot de koloniën in Afrika